Поперечная — река в Алтайском крае России. Устье реки находится в 319 км от устья по правому берегу реки Алей, недалеко от деревни Быково. Длина реки составляет 106 км, площадь водосборного бассейна 1690 км².

Бассейн 
 38 км: Землянуха (лв)
 70 км: Таловка (пр)
 14 км: Гарновка (Миловановка) (пр)
 7 км: Хомутинка (лв)
 25 км: Секисовка (пр)
 Утка (пр)
 16 км: Степная (пр)
 28 км: Пещериха (Локтевка) (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Алей от Гилёвского гидроузла и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Алея
Реки Змеиногорского района
Реки Курьинского района
Реки Поспелихинского района
Реки Шипуновского района